Абаканов Елдос Нурболович (род. 7 августа 1988, г. Жезказган) — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VІI созыва, партия «Нур Отан», член комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Биография 
Родился 7 августа 1988 года в городе Джезказган. С декабря 2007 до июня 2008 года являлся специалистом отдела по работе с государственными органами и общественными организациями при Центре молодежной политики ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. С июля 2009 по февраль 2011 помощник сметчика в строительной компании. Затем ведущий инженер производственно-технического управления РГП «Казгидромет», в феврале 2012 покинул должность и стал главным менеджерлюом АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ». В апреле 2015 назначен менеджером проектов ОЮЛ «Коалиция за зеленую экономику и развитие G-Global», занимал должность до 2016 года. В декабре 2017 года стал заместителем Председателя правления ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана». В январе 2021 покинул должность. с 5 апреля 2021 член Совета молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел». В январе 2021 стал депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан VІI созыва, избран по партийному списку партии «Нур Отан», Член Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Образование 
Обучение в Евразийском Национальном Университете в 2010, магистратура в 2011 и 2021. «Бакалавр строительства», «Производство строительных материалов, конструкций и изделий». Стажировался и повышал квалификацию в США, странах Европы, СНГ по вопросам энергосбережения, зелёной экономики и охраны окружающей среды.

Семья 
Женат, имеет трёх детей.

Награды 
«Ерен еңбегі үшін», «Экология саласының үздігі», «Қазақстан Республикасының экология саласына 30 жыл».

Примечания 

Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана VII созыва